Trenta – miejscowość i gmina we Włoszech,
 Trenta – osada w Słowenii,
 Trenta – dolina w Alpach Julijskich, na terenie Triglavskiego Parku Narodowego w Słowenii.